Vasiliká kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vasiliká (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Vasiliká (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Vasiliká (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar